w filmie
 Nigdy nie mów nigdy – amerykański film z 1983 roku.
 Nigdy nie mów nigdy – polski film z 2009 roku.

 w muzyce
 Nigdy nie mów nigdy – album Molesta Ewenement z 2006 roku.
 Nigdy nie mów nigdy – singel Anny Dąbrowskiej, promujący polski film o tym samym tytule, który znalazł się również na jej albumie Ania Movie.